Ábrahám, héber eredetű férfinév
 Ábrahám, régi magyar családnév

Személyek
Ábrahám - Avraham, zsidó próféta
Clermont-i Szent Ábrahám (Szent Ábrahám apát) (?–476 vagy 477) katolikus szent
Kratiai Szent Ábrahám (Szent Abraamiosz) (474–557) katolikus szent
Ábrahám - kagán király (kóny neve Ábrán(y), székely neve Aba), a Kárpát-medencei venger (vangar) állam keresztény uralkodója 805-től

egyéb
Ábrahám - község Szlovákiában, a Galántai járásban
Ábrahám (1993) amerikai-olasz-német filmdráma